Валга () је значајан град у Естонији. Налази у крајње јужном Естоније, на самој граници са Летонијом, где се са друге стране границе налази „град-близанац“ Валка. Град је и највећи град и управно средиште истоименог округа Валга.

Валга се простире се на 16,54 -{km²}- и према попису из 2004. године у њему је живело 14.055 становника.

Спољашње везе 

Градови у Естонији
Википројект географија/Насеља у Естонији